Заго́рски (, ж. р. Заго́рска (Zagórska), мн. ч. Zagórscy) — польская фамилия. Русский аналог фамилии — Загорский и Загорская.

Загорски 
  (1930—2016) — польский баскетболист и тренер.
 Загорски, Кира (род. 1976) — американская актриса кино и телевидения.
  (род. 1967) — польский политик.
 Загорски, Тиффани (род. 1994) — российская, ранее французская фигуристка, выступающая в танцах на льду.

Загорска 
 Загорска, Айга (род. 1970) — советская и литовская велогонщица.
  (1881—1943) — польская переводчица.

Прочее 
 Загорски — село в Болгарии.

См. также 
 Загорский и Загорская
 Загурский и Загурская
  (род. 1983) — американский бейсболист.